Pedro Rebolledo ist der Name folgender Personen:

* Pedro Rebolledo (Komponist) (1895–1963), panamaischer Komponist
 Pedro Rebolledo (Tennisspieler) (* 1960), chilenischer Tennisspieler